Чунканан има више значења:

 Чунканан (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чунканан (Кузама), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику